Гран-при Канады 2002 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева, в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 9 июня 2002 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Хуан Пабло Монтойя 1:15,960
 Команда Феррари одержала 150-ю победу в Гран-при Формулы-1.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2002 году